Van de Woestyne (familie): Een Zuid-Nederlandse adellijke familie
 Théophile van de Woestyne: Lid van die familie, werd verheven in de adelstand;
 Gustave van de Woestyne: Vlaams kunstschilder.